Podravlje je prigradsko naselje grada Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji. Nalazi se sjeverno od Osijeka, na lijevoj obali Drave.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 357 stanovnika.

Izvori 

Osječki mjesni odbori
Naselja u Osječko-baranjskoj županiji